206-я стрелковая дивизия 1-го формирования (206 сд) — воинское соединение Вооружённых сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Боевой период — 25 июня — 27 декабря 1941 (фактически сентябрь).

История 
206-я стрелковая дивизия была сформирована в марте 1941 года в Одесском военном округе.

24 июня в соответствии с директивой Ставки ГК № 20466 дивизия была включена в состав 7-го стрелкового корпуса, передававшегося в непосредственное распоряжение Южного фронта. Согласно оперативной сводке ЮФ от 25 июня, в этот день 7-й стрелковый корпус в составе 93-й, 147-й, 196-й и 206-й стрелковых дивизий сосредоточивался в районе Котовска и Балты. Однако уже в июне он был переподчинён Юго-Западному фронту.

Утром 5 июля дивизия вступила в бой в Шепетовском укреплённом районе. Однако частям 7-го ск (147 и 206 сд) не удалось изменить обстановку, и им пришлось его оставить.

8 июля 206-я сд вела бой в районе Новоград-Волынского.

9 июля 13-я танковая дивизия немцев захватила Житомир. Советское командование было вынуждено принять меры по организации обороны Киева. В ночь на 11 июля частям 206 сд было приказано к 15.00 сосредоточиться у Фастова, организовав круговую оборону. Однако в этот день дивизия вместе с другими частями корпуса всё ещё вела бои севернее Нового Мирополя. 13 июля она заняла оборону на линии Киевского укрепрайона.

В первые дни августа 1941 года дивизия находилась во втором эшелоне в районе хутора Отрадный. Это оказалось правильным решением, так как соединение не попало под первый, самый мощный удар немцев в первый день штурма КиУР (4 августа 1941). Тем самым у советского командования остался резерв, который был вскоре использован в контратаках. 6 августа для ликвидации противника, прорвавшегося в направлении Гатного и Чабанов один батальон 206-й сд совместно с батальоном 6-й воздушно-десантной бригады контратаковал из района Жулян.

Немцы, продолжая развивать наступление и бросив в бой резервную 299-й пехотную дивизию, овладели северной окраиной Гатного и перекрёстком двух дорог южнее Пирогова, стремясь нанести главный удар в направлении по дороге на Киев. Утром 7 августа 147-я стрелковая дивизия перешла в неудачное наступление, противник вынудил её отойти за исходный рубеж атаки. В 14.00 с задачей восстановить положение, наступая в направлении Виты-Почтовой, командование ввело новые резервы, куда, в частности входил и сводный батальон 206-й сд. В результате боя батальон вышел на северную окраину Гатного, но дальше продвинуться не смог. 8 августа части 206-й сд продолжили контратаки и под огнём противника к 18.00 заняли следующий рубеж: 722-й сп — 200 м северо-западнее Гатного, 748-й сп — северо-восточная окраина Жулян. 737-й сп с двумя батальонами интендантских курсов наступал на высоту 188.6. В целом продвижение в ходе этих ударов было минимальным. Тем не менее это заставило 99-ю легкопехотную дивизию немцев развернуться фронтом на запад и прекратить наступление в северном направлении в городские кварталы. Также 99-я легкопехотная дивизия потеряла локтевую связь с соседней 299-й пехотной дивизией, штурмовавшей село Жуляны. Это стало немаловажной причиной в успешном отражении первого штурма города, проводившегося силами 29-го армейского корпуса немцев.

Следует отметить, что к 8 августа была сформирована 37-я армия во главе с генерал-майором А. А. Власовым. Она объединяла все войска на участке обороны КиУР, включая и 206-ю сд.

Утром 11 августа бойцам дивизии удалось занять Гатное, и весь день они вели бой в этом районе с арьергардами противника, который принял решение отвести свои войска на более удобный в тактическом отношении рубеж на северном берегу реки Вита. К 14 августа 206-я сд вышла к хутору Чабаны, где была остановлена. Началась фаза позиционных боёв. В этот период в её стрелковых ротах имелся некомплект личного состава около 50-60%. Имелись случаи почти ежедневного перехода красноармейцев на сторону врага из-за общей деморализации первых месяцев войны. 206-я сд занимала тут оборону до 18 сентября 1941 года, когда войска 37-й армии по приказу командования начинают отход из Киева. К этому моменту подвижные соединения 1-й и 2-й танковых групп противника соединились в районе Лохвицы, завершив окружение значительной части войск Юго-Западного фронта. Дивизия погибла в киевском котле под Барышевкой в двадцатых числах сентября 1941 года. Из всего личного состава 206-й сд вырваться из котла удалось лишь небольшой группе бойцов во главе с командиром дивизии С. Горшковым. Уже 26 октября прорвалась из окружения ещё одна группа во главе с начальником штаба дивизии подполковником П. И. Кулижским.

В декабре 1941 года дивизия была расформирована как погибшая.

Состав 
 722-й стрелковый полк
 737-й стрелковый полк
 748-й стрелковый полк
 661-й артиллерийский полк
 714-й гаубичный артиллерийский полк
 35-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
 407-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион
 286-й разведывательный батальон
 374-й сапёрный батальон
 586-й отдельный батальон связи
 361-й медико-санитарный батальон
 306-й взвод дегазации
 679-й автотранспортный батальон
 467-й полевой автохлебозавод
 358-я полевая почтовая станция
 40-я полевая касса Госбанка

Подчинение

Командиры 
 Горшков Сергей Ильич (14 марта — 27 декабря 1941), полковник
 722-й сп — Винокуров (? — 1941), майор.
 737-й сп — Попов, Александр Ипполитович (? — сентябрь 1941), подполковник.
 748-й сп — Жданов Кирилл Дмитриевич (? — 24 сентября 1941), майор.
 714-й гап — Подойницын Максим Евстафьевич (1901 — 1941), майор.

Память 
 Памятный знак, установленный в 400 м от станции Киев-Волынский у железной дороги, в районе которой воины 206-й стрелковой дивизии держали оборону с августа по сентябрь 1941 года.
 Памятный знак воинам 206-й стрелковой дивизии в парке Металлургов в городе Никополь.

Примечания

Литература 
 Исаев А. В. От Дубно до Ростова. — , 2004.
 Баграмян И. X. Так начиналась война. — : Воениздат, 1971.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). — Киев, 1979.

Ссылки 
 Действующая армия. Перечни войск. Перечень № 5. Стрелковые, горно-стрелковые, мотострелковые и моторизованные дивизии.
 Боевой состав Боевой состав Советской Армии
 Крещанов А., Кузяк А., Осипов А., Продан О. Оборона Киева

Одесский военный округ
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Стрелковые дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Юго-Западный фронт (Великая Отечественная война)
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году

pl:Dywizja strzelecka Armii Czerwonej#206 Dywizja Strzelecka